Stazione di Jena Ovest
 Stazione di Vienna Ovest